Николай Валентинович Завьялов (род. ) — российский учёный--ядерщик, член-корреспондент РАН (2022).

Биография 
Родился .

Окончил МИФИ (кафедра электрофизических установок).

Заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор Института ядерной и радиационной физики (ИЯРФ), заведующий кафедрой ядерной и радиационной физики СарФТИ НИЯУ, МИФИ.

В 2022 году — избран членом-корреспондентом РАН от Отделения физических наук.

Научная деятельность 
Специалист в области экспериментальной ядерной и радиационной физики, физики и техники ускорителей заряженных частиц.

Основные работы связаны с научным обоснованием применения линейных резонансных ускорителей электронов в испытаниях на радиационную стойкость; созданием на базе ускорителя ЛУ-50 мощного источника тормозного излучения и импульсного генератора электронов пикосекундной длительности; разработкой линейного резонансного ускорителя электронов для радиационных технологий и импульсного линейного индукционного ускорителя электронов для рентгенографии; экспериментальным подтверждением возможности создания каскадных энергетических устройств, управляемых внешними источниками, для пережигания минорных актинидов; решением вопросов создания самой мощной в стране СЖР-установки; реализацией проекта по созданию центра испытаний ЭКБ для вооружения и специальной техники и космических аппаратов на стойкость к воздействию ионизирующих излучений космического пространства.

Ссылки 
 
 

Выпускники МИФИ
Преподаватели МИФИ